Wolfering ist der Name folgender Orte:

  Wolfering (Trostberg), Weiler der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
  Wolfering (Gemeinde Weyregg), Ortsteil von Weyregg am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich